Sony Pictures Plaza, een gebouw in het Amerikaanse Culver City
 Sony Plaza, een winkelcentrum in Berlijn
 Sony Tower, een wolkenkrabber in New York, die ook wel Sony Plaza wordt genoemd.